Vordermeier ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Vordermeier (Mauern), Ortsteil von Mauern, Landkreis Freising
 Vordermeier, Ortsteil von Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, siehe Vordermeir